А̄, а̄ (А с макроном) — буква расширенной кириллицы, используемая в эвенкском, мансийском, нанайском, орокском, ульчском, кильдинском саамском и селькупском алфавитах, а также некоторых словарях ненецкого языка. А̄ — 2-я буква в алеутском алфавите беринговского диалекта.

При наборе может заменяться на внешне похожую букву латиницы Ā.

Употребление

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания

Ссылки